hrabstwo Bradley (ang. Bradley County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Bradley (ang. Bradley County) w USA, w stanie Tennessee